Медведенко — фамилия. Известные носители:
 Медведенко, Александр Аркадьевич (род. 1954) — бард, автор песен, признан одним из лучших исполнителей песен Булата Окуджавы. 
 Медведенко, Станислав Юрьевич (род. 1979) — украинский баскетболист.